Beke bezeichnet:

 mittelniederdeutsch einen „Bach“ (auch Bäke, Beek, Beeke etc.), siehe Gewässernamen auf -bach
* Beke (Lippe), ein Zufluss der Lippe bei Paderborn
 Beke (Warnow), ein Nebenfluss der Warnow in Mecklenburg-Vorpommern
 Beke (Krummes Wasser), ein Nebenbach des Krummen Wassers bei Einbeck
 Beke (Paseriner Mühlenfließ), ein Nebenbach des Paseriner Mühlenfließ bei Paserin, Brandenburg

Beke ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Tilstone Beke (1800–1874), britischer Afrikaforscher
 Gert von der Beke († 1430), Bürgermeister von Danzig von 1413 bis 1430
 John Beke, 1. Baron Beke, englischer Adliger
 Julian Beke (* 1914), belgischer Ringer
 Maurice Beke (1907–??), belgischer Ringer

 Rutger Beke (* 1977), belgischer Triathlet
 Wouter Beke (* 1974), belgischer Politiker
 Zoltán Beke (1911–1994), rumänischer Fußballspieler

Béké bezeichnet:
 Béké, in Martinique geborener Weißer kolonialer Abstammung

Siehe auch:
 Beeke
 Bäke
 Becke